Richard Law (1733–1806) – amerykański sędzia
 Richard Law, 1. baron Coleraine (1901–1980) – brytyjski arystokrata i polityk
 Richard Law, 8. baron Ellenborough (1926–2013) – brytyjski arystokrata i polityk